Daniel Mercure peut désigner :
 Daniel Mercure (1955-),un pianiste, compositeur, arrangeur, réalisateur canadien ; il est le fondateur de la maison de disques Les Disques Influence ;
 Daniel Mercure (1954-), un sociologue canadien.